XV Чемпионат России по современному пятиборью среди мужчин прошел в Москве с 12-15 июня 2006 года.

На чемпионате России по современному пятиборью  приняли участие 36 лучших спортсменов страны за исключением травмированного лидера сборной, олимпийского чемпиона Афин-2004 Андрея Моисеева.

Лучшим стал представитель Московской области юниор Виталий Грошев. Второе место занял чемпион мира среди юниоров в командном зачете Сергей Шуин. Бронза у Ильи Фролова.

Итоги чемпионата
Из медалистов чемпионата России по современному пятиборью, прошедшего 15 июня на спортивной базе в поселке "Северный", в сборную страны включен только бронзовый призер соревнований Илья Фролов. Об этом Агентству спортивной информации "Весь спорт" сообщил старший тренер мужской сборной России Андрей Тропин.

"Этот чемпионат России, как и любой отдельно взятый турнир в современном пятиборье, не является показательным, - прокомментировал своё решение Андрей Тропин. - Почему в команду взят только Илья Фролов? Потому что для основного состава сборной такие соревнования не являются решающими. На важнейшие международные соревнования, в том числе на ближайший чемпионат Европы, целесообразнее отбирать состав по итогам всего соревновательного сезона. Важно, чтобы спортсмен умел себя проявить не только на родине, но и в незнакомой обстановке. А это удается не каждому. К тому же нашим лидерам - олимпийскому чемпиону Андрею Моисееву, Рустему Сабирхузину, Алексею Великодному и другим - во время активной подготовки к чемпионату Европы трудно морально настроиться на внутрироссийские соревнования. Они берегут силы, что понятно. Таким образом, как и планировалось, в сборах перед чемпионатом Европы в Будапеште, который пройдет 13-18 июля, примут участие Андрей Моисеев, Илья Фролов, Рустем Сабирхузин, Алексей Туркин, Алексей Великодный, Олег Шакиров и Дмитрий Телегин".

Чемпионат России. Мужчины. Личное первенство. 

Победитель и призеры. Личное первенство.

 Итоговые результаты.

Источники. 
 "Спорт-Экспресс" Официальный сайт 
 "Советский спорт" Официальный сайт

Чемпионаты России по современному пятиборью
Спортивные соревнования в Москве